Залесцы — топоним:

Украина 

 Волынская область
 Залесцы — село,  Рожищенский район
 Залесцы — село,  Турийский район
 Тернопольская область
 Залесцы — село,  Збаражский район
 Залесцы — село,  Шумский район
 Хмельницкая область
 Залесцы — село,  Дунаевецкий район